Гайнц () — німецьке прізвище, що походить від короткої форми німецького особового імені Гайнріх (Генріх, ).

Відомі носії прізвища:
 Джон Гайнц (; 1938—1991) — американський бізнесмен і політик-республіканець.
 Едвард Гайнц () — генерал ВПС США, розвідник.
 Марек Гайнц (;  1977) — чеський футболіст, гравець збірної Чехії.
 Тоні Гайнц (;  1956) — американський фізик, оптик.

Див. також 
 Гайнц (ім'я)

Примітки